Stay on These Roads — третий студийный альбом норвежской музыкальной группы a-ha. Релиз состоялся 3 мая 1988 года. В Бразилии альбом был оценён как платиновый, а в Великобритании, Германии, Нидерландах и Швейцарии — как золотой.

Об альбоме 
Stay on These Roads был записан в 1987 году и вышел 3 мая 1988. В 1987 году, состоялся релиз сингла «The Living Daylights», ставшего темой к фильму «Искры из глаз» про Джеймса Бонда и позже вошедшего в альбом.

Из синглов наибольшую популярность завоевал «Stay on These Roads», занявший первое место в чарте Норвегии, и показавший хорошие результаты в других странах Европы. Меньшую популярность снискал сингл «Touchy!» и ещё меньшую — «The Blood That Moves The Body» и «You Are The One». Последний сингл There's Never A Forever Thing вообще не попал ни в один из национальных чартов.

В 1992 году был выпущен ремикс на сингл «The Blood That Moves The Body».

Альбом занял 148 место в американском чарте Billboard 200, но ни один из синглов не попал в Billboard Hot 100. В Бразилии альбом получил статус платинового, а в Великобритании, Германии и Швейцарии — золотого.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания 
Комментарии

Источники

Альбомы a-ha
Альбомы на английском языке